Первая Федеральная Лига Югославии 1954/1955 () — 26-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1954/1955
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1954 году
Спорт в Югославии в 1955 году